El barranc de Rosó és un barranc del terme de Gavet de la Conca, que es forma dins de l'antic municipi de Sant Salvador de Toló i passa després a l'antic terme d'Aransís, també pertanyent actualment a Gavet de la Conca.

S'origina al nord-est del poble de Mata-solana, en els vessants meridionals de la Serra, contrafort sud-oriental dels Tossalets. Des d'aquell lloc davalla cap al sud-oest passant per llevant del poble esmentat, i en arribar just al sud de Mata-solana, on hi ha la Font dels Juncs, emprèn la direcció oest fins que, en arribar a migdia de la Masia de Gasol, torna a girar cap al sud-oest, per tal d'abocar-se al cap de poc en el barranc de Barcedana, prop de la Costa del Quiquet. Poc abans, però, rep per la dreta el barranc de la Plana, cosa que en alguns mapes provoca que el darrer tram del barranc de Rosó aparegui amb el nom de barranc de la Plana.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Rosó
Rosó